Saint-Mard ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Mard (Aisne), Département Aisne
 Saint-Mard (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Mard (Meurthe-et-Moselle), Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Mard (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne
 Saint-Mard (Somme), Département Somme

mit Namenszusatz:
 Saint-Mard-de-Réno, Département Orne
 Saint-Mard-de-Vaux, Département Saône-et-Loire
 Saint-Mard-lès-Rouffy, Département Marne
 Saint-Mard-sur-Auve, Département Marne
 Saint-Mard-sur-le-Mont, Département Marne
 Pont-Saint-Mard Département Aisne